Василий Заболоцкий:
 Заболоцкий, Василий Григорьевич — русский государственный деятель, посол.
 Заболоцкий, Василий Иванович (1807—1878) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны.